Franciaország
Moulinet, település Alpes-Maritimes megyében
Moulinet, település Lot-et-Garonne megyében